Demokratyczna Partia Kosowa – kosowska partia polityczna
 Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Albanii (1991) – albańska partia polityczna
Strony ujednoznaczniające